Айзак Аджайи Саксесс (; родился 7 января 1996 года) — нигерийский футболист, нападающий клуба «Удинезе». Чемпион мира среди юношей до 17 лет.

Клубная карьера 
Айзак является воспитанником нигерийской футбольной школы «Фонд Биджей». В 2014 году талантливого молодого игрока подписал итальянский «Удинезе». В том же году он съездил в аренду во вторую команду «Гранады», а затем был ей выкуплен.

25 июня 2016 года перешёл в «Уотфорд» за 11 миллионов евро.

Карьера в сборной 
В 2013 году молодой игрок принял участие на юношеском чемпионате мира. На турнире он провёл два матча, а его сборная добилась звания чемпиона мира. В обоих своих матчах он отметился забитыми голами.

Достижения 
 Сборная Нигерии (до 17)
 Чемпион мира (до 17): 2013

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Нигерии по футболу
Чемпионы мира по футболу среди юношей
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Удинезе»